Spoorlijn 271 (België), een spoorlijn in België.
 Spoorlijn 271 (Tsjechië), een spoorlijn in Tsjechië, van Prostějov naar Chornice.